A Middlemost posta (eredeti cím: Middlemost Post) 2021-től vetített amerikai animációs vígjátéksorozat, amelyet John Trabbic III készített.

Amerikában 2021. július 9-én a Nickelodeon, míg Magyarországon 2021. november 1-jén a Nicktoons, majd a Nickelodeon is bemutatta 2022. augusztus 8-án.

Cselekmény 
Parker J. Cloud, az egykori esőfelhő, barátja, Angus és a házi rozmár Russell kézbesítik a leveleket a Middlemost-hegyen.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Vendégszereplők

Magyar változat 
A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

 Felolvasó: Varga Gábor
 Főcímdal: Szabó Máté
 Magyar szöveg: Erős Ágnes (101-105), Csigás Tünde (106-109)
 Dalszöveg és zenei rendező: Császár Bíró Szabolcs
 Hangmérnök: Gajda Mátyás
 Vágó: Hajzler László
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa
 Szinkronrendező: Pupos Tímea
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke
 További magyar hangok:  Szrna Krisztián, Szabó Endre, Sörös Miklós, Pavletits Béla, Oroszi Tamás, Bordás János, Szabó Andor, Németh Borbála (Ariel), Németh Attila István, Hám Bertalan, Csere Ágnes, Megyeri János (Mérgező füstfelhő), Szentirmai Zsolt

Évados áttekintés

Évadok

Rövid epizódok (2021)

1. évad (2021-2022)

2. évad (2022)

Gyártás 
2020. június 16-án bejelentették, hogy a Nickelodeon megrendelte a sorozatot a SpongyaBob Kockanadrág forgatókönyv-rendezőjétől, John Trabbic III-tól. A 20 epizódból álló sorozatot a Nickelodeon Animation Studio készítette. 2021. március 18-án a Nickelodeon 2021-es előzetes műsora során kiderült, hogy a sorozat premierje 2021 júliusában lesz látható. 2021. június 17-én bejelentették, hogy a sorozat premierje az év július 9-én lesz látható a Nickelodeon-on. 2022. március 24-én a Nickelodeon berendelte a sorozat 2. évadját amely 13 epizódból fog állni.

Jegyzetek

További információk 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai
Televíziós vígjátéksorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
2022-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok